Kastenbauer ist der Familienname von
 Ernst Kastenbauer (1937–2004), HNO-Arzt, Ordinarius in Berlin und München
 Joseph Kastenbauer (1945–2022), Arzt und Zahnarzt in Altötting